Kjellén est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1902–1986), historien de la littérature suédois ;
  (1903–2000), archéologue suédois ;
  (née en 1954), chimiste suédoise ;
  (1921–1994), actrice suédoise ;
 Rudolf Kjellén (1864–1922), géopoliticien et géographe suédois.

Notes et références